Die fünfte Gewalt steht für folgende Filme:
 Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt, US-amerikanischer Film von Bill Condon
 Wilsberg: Die fünfte Gewalt, deutscher Film von Hansjörg Thurn

Siehe auch:
 Gewalt – die fünfte Macht im Staat